Кре́месова (, на местном диалекте также Креммесова (Kremmessova) и Креммесювя (Kremmessüvä)) — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Тсятски. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на берегу Чудского озера. Расстояние до уездного центра — города Выру — 40 километров, до волостного центра — посёлка Вярска — 3,5 километра. Высота над уровнем моря — 35 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 9 человек, из них 8 (88,9 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Кремесова:

История 
В письменных источниках 1585–1587 годов упоминаются Исадъ Кримешова, Исадъ Загубочье (места рыбной ловли), 1652 года — Загубочье (деревня), 1686 года — Загубья, 1780 года — Загубочья, 1885 года — Krõmesüva, 1886 года — Kremesowa, 1897 года — Kromnesüwa, 1904 года — Kremessova, Загу́бочье, 1934 года — Kremmessova.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Загубочье.

В XIX веке деревня входила в состав общины Вяйке-Рысна и относилась к приходу Вярска.

В деревне находится песчаный карьер, в настоящее время заброшен. В Регистр объектов культурного наследия Эстонии внесено древнее воинское захоронение Кремесова.

Юго-восточная часть деревни носит название Загорья (Sagorja).

Происхождение топонимов 
Объяснить происхождение эстонского топонима Кремесова на основе диалектов эстонского языка трудно; можно привести слова kremet («коняга», «кляча»), kremmosk («водка»), krempel / kremmel («сеятельный плуг»). В русском языке похожее личное имя или топоним отсутствуют; для сравнения подходит слово кремень.

Для русского топонима Загубочье подходит следующее объяснение: за- (предлог) + губа («морская, озёрная или речная губа»). В Ингерманландии и Псковской области, а особенно в Карелии, встречается название населённых пунктов Загубье.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету